Седельниково — топоним в России и Казахстане.

Населённые пункты 
 Седельниково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Седельниково — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Седельниково — деревня в Володарском районе Нижегородской области.
 Седельниково — село в Омской области, административный центр Седельниковского района.
 Седельниково (Таз) — бывший населённый пункт в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Озёра 
 Седельниково — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Железнодорожная станция 
 Седельниково — станция Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги.

См. также 
 Большое Седельниково — деревня в Сысертском городском округе Свердловской области
 Малое Седельниково — деревня в Сысертском городском округе Свердловской области
 Сидельниково